La Ciutat de Tarragona divideix el seu Municipi en 15 entitats poblacionals o pedanies i 12 districtes o zones. Tot i això, en les eleccions, tant municipals com nacionals o estatals, la ciutat es divideix en 9 districtes censals.

Els Districtes 
Els districtes, al seu torn, s'agrupen en la zona del centre, de llevant, del Nord i de Ponent. Restant al sud el mar mediterrani.

Centre ciutat 
Formen part del centre els següents districtes:

 La Part Alta. És un dels nuclis antics de la ciutat. Allà se situa la Catedral de Tarragona, l'Ajuntament de Tarragona, les Muralles i els carrers històrics de la ciutat.
 L'Eixample Centre, està situada a tota la zona de la Rambla Nova de Tarragona i voltants. Limita el Fòrum Romà (sud), el Balcó (llevant), Rambla Vella (nord) i Plaça Imperial Tàrraco (ponent)
 Nou Eixample, està situada a la Rambla Lluís Companys, Rambla Francesc Macià, av.Andorra, av.Vidal i Barraquer, av.Marquès de Montoliu i av.Argentina, tocant els Parcs del Francolí i l'Hospital Joan XXIII
 Els Barris Marítims. És un dels dos nuclis medievals de la ciutat, els barris marítims els forma El Serrallo i el Barri del Port. - El Serrallo és el barri on hi ha la Llotja del Peix. Té una església i diferents carrers. - El Barri del Port, comença des de l'Estació de trens de la ciutat i limita av.Pere Martell
 Barri Verge del Carme, a l'Av. Ramon i Cajal, Francesc Bastos, Jaume I, carrer Eivissa i la Casa del Mar.
 Residencials Palau-Torres Jordi, són blocs situats vora el riu Francolí.

Ponent 
Els següents districtes s'agrupen sota el nom de Barris de ponent i estan tots situats al marge esquerre del riu Francolí, que els separa del centre.

 Torreforta, Icomar i la Granja
 Riuclar, Parc Riuclar i Mas del Sevil
 L'Albada i La Floresta (Montgons)
 Camp Clar i Verge del Pilar
 Bonavista i Buenos Aires

Nord 
 Sant Salvador, Sant Ramon i Santa Isabel
 Sant Pere i Sant Pau: 
 L'Oliva 
 Els Quatre Garrofers 
 Tarragona 2

Urbanització Llevant 
Per ordre de proximitat a la ciutat:
 El Miracle
 Els Músics 
 Els Cossis
 Vall de l'Arrabassada
 Savinosa
 Cala Romana
 Els Boscos de Tarragona: Monnars, Llevantina, Entrepins, Escorpí i Solimar
 Platja Llarga
 La Móra, Ferran (Tarragona) i Tamarit-Punta de la Móra.

Les entitats poblacionals 

Aquestes eren les entitats poblacionals i les seves respectives poblacions el 2016:

Referències 

Districtes de Tarragona